Мейстрилиига 2006 () — 16-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 12 марта 2006 года и закончился 5 ноября 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2006
Эстония
Спорт в Эстонии в 2006 году